

Teresópolis est une municipalité de l'état de Rio de Janeiro
 Teresópolis est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme